Odeur ou Odeurs peuvent désigner :
 odeur, le résultat perçu par le sens de l’odorat ;
 Des odeurs, ouvrage de Théophraste 
 Odeur, une section de la commune belge de Crisnée ;
 Odeurs, un groupe rock parodique.
 Justien Odeurs (née en 1997), footballeuse belge

Voir aussi 
 Odeur corporelle, l'odeur du corps d'un animal
 Odeur de verrat, une odeur forte, généralement jugée désagréable, dégagée pendant la cuisson de la viande de certains porcs mâles pubères
 Odeur de sainteté, une odeur agréable de fleur (rose, violette) qu'aurait produit, d'après de nombreux témoignages, le cadavre de certains saints ou bienheureux immédiatement après leur mort
 Odeur des pieds, une odeur corporelle provenant des pieds, généralement considérée comme déplaisante